Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1947 werd op 15 en 16 februari op de ijsbaan in het Bislett Stadion te Oslo gehouden. Dit was het eerste echte toernooi na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de oorlog werden er geen officiële kampioenschappen gehouden waardoor dit het eerste toernooi na acht jaar was (er was overigens in 1940 en in 1946 te Oslo wel degelijk een officieus wereldkampioenschap verreden). Om deze reden deden er - officieel - 17 debutanten mee.

Titelhouder was de tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Birger Wasenius, die in 1939 in het Olympiastadion in Helsinki wereldkampioen was geworden. Lassi Parkkinen won zijn eerste titel.

Eindklassement 

 * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NS# = niet gestart op afstand #
 DQ = gediskwalificeerd

 1947
Langebaanschaatsen in 1947
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1947